Manopla puede hacer referencia a:

 Manopla, un tipo de guante que no tiene separaciones para los dedos excepto para el pulgar.
 Manopla, arma blanca formada por una estructura metálica que se ajusta a la mano de quien la usa.
 Manopla, guantes de béisbol.